SDH steht als Abkürzung für:

 Stammdienststelle des Heeres, eine ehemalige Dienststelle der Bundeswehr
 Subdurales Hämatom
 Subtitles for the deaf or hard-of-hearing (Untertitel für Taube oder Schwerhörige)
 Succinat-Dehydrogenase
 Synchrone Digitale Hierarchie

SDH als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kyffhäuserkreis (für Sondershausen)

sdh steht für:
 südkurdische Sprache nach ISO 639-3

Abkürzung